Westner steht für:

 Westner (Fischbachau), ein Gemeindeteil der Gemeinde Fischbachau, Bayern

Westner ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Westner (* 1999), deutsche Politikerin
 Anton Westner (* 1944), deutscher Politiker
 Georg Wilhelm Westner (1677–1740), deutscher Kunsthandwerker, Medailleur und Stempelschneider in Nürnberg, siehe Georg Wilhelm Vestner

Siehe auch:

 Vestner